

Фамилия 
 Илкка, Яакко (ок. 1550—1597) — финский крестьянин, предводитель крестьянского восстания.
  (род. 1954) — финская певица.

Имя 
 — распространённое финское мужское имя. Некоторые носители:
 Канерва, Илкка (род. 1948) — финский политик.
  (род. 1932) — финский биолог.

Другое 
  — финская газета, названа в честь Яакко Иллки.
 «Яакко Илкка» — опера финского композитора Йормы Панулы.